Barlow Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Barlow Lake (Illinois)
 Barlow Lake (Michigan)
 Barlow Lake (Texas)
 Barlow Lake (Wisconsin)